Elektrowagen bezeichnet 
 einen elektrisch angetriebenen Wagen oder Schlepper für den innerbetrieblichen Transport
 ein Elektroauto (vor 1900)